Le championnat de Belgique de football 1984-1985 est la  du championnat de première division belge. Le championnat oppose 18 équipes en matches aller-retour.

Le Sporting Anderlechtois fait la course en tête durant toute la saison et termine avec onze points d'avance sur le FC Bruges. Le club bruxellois inscrit cent buts durant la saison et ne concède qu'une seule défaite, lors de la  en déplacement au KV Courtrai.

Les deux promus, le K. Sint-Niklaase SK et le Racing Jet de Bruxelles, terminent aux deux dernières places et retournent en Division 2 après une saison parmi l'élite. Le club flandrien ne rejouera jamais au plus haut niveau.

Clubs participants 
Dix-huit clubs prennent part à ce championnat, soit autant que lors de l'édition précédente. Ceux dont le matricule est indiqué en gras existent toujours aujourd'hui.

Localisation des clubs

Localisation des clubs liégeois 

Les 3 cercles liégeois sont :(1) R. FC Liégeois(8) Standard CL(9) R. FC Sérésien

Déroulement de la saison

Résultats et classements

Résultats des rencontres 
Avec dix-huit clubs engagés,  sont au programme de la saison.

Évolution du classement journée par journée

Leader du classement journée par journée

Classement final

Meilleur buteur 
 Ronny Martens (K. AA Gent) avec 23 goals. Il est le  belge différent à obtenir cette récompense.

Classement des buteurs 
Le tableau ci-dessous reprend les 28 meilleurs buteurs du championnat, soit les joueurs ayant inscrit dix buts ou plus durant la saison.

Parcours européens des clubs belges

Récapitulatif de la saison 
 Champion : R. SC Anderlechtois ()
 Première équipe à remporter 18 titres de champion de Belgique
  pour la province de Brabant.

Admission et relégation 
Les deux promus en début de saison, le K. Sint-Niklaase SK et le Racing Jet de Bruxelles, terminent aux deux dernières places et sont relégués en Division 2. Ils sont remplacés par le RWD Molenbeek, champion de deuxième division, et le Sporting Charleroi, vainqueur du tour final.

Débuts en Division 1 
Un club fait ses débuts dans la plus haute division belge. Il est le  différent à y apparaître.
 Le Racing Jet de Bruxelles est le  de la province de Brabant à évoluer dans la plus haute division belge.

Bilan de la saison

Annexes

Notes

Références

Bibliographie 
 Dictionnaire des clubs affiliés à l'URBSFA depuis 1895 et  ASBL Foot 100

Sources et liens externes 
  Belgium - Final Tables 1895-2008, sur RSSSF

Championnat de Belgique de football
D1
D1